Die Lesotho Premier League 2021/22 ist die 52. Auflage der höchsten Spielklasse von Lesotho. Meister wurde Matlama FC Maseru.

 
 

 

 
 

 
|}
 Der FC Kick 4 Life Maseru gab am 28. April 2022 bekannt, das er seine Mannschaft zurückziehen wird um sich auf den Jugend-Fußball zu konzentrieren. Dadurch entfiel das Relegationsspiel von Swallows FC Mazenod, die in der Liga verblieben.

Weblinks 
 https://rsssf.org/tablesl/leso2021.html#lpl

2021 2022
Fußballsaison 2021/22